Асна́р II Гали́ндес () (умер в 893) — граф Арагона (867—893), представитель династии Галиндес.

Биография 
Аснар II Галиндес был единственным ребёнком графа Арагона Галиндо I Аснареса, которому наследовал в 867 году. О правлении графа Аснара почти ничего не известно. Незначительное количество сведений об этом периоде истории Арагона современные историки считают следствием политики графа Аснара II, направленной на поддержание мирных отношений с соседними правителями.

Единственными достоверными свидетельствами о графе Аснаре Галиндесе являются сведения о его семье, приводимые в генеалогиях «Кодекса Роды». Согласно этим данным, граф Аснар II был женат на , дочери короля Памплоны Гарсии I Иньигеса. Детьми от этого брака были:
 Галиндо II Аснарес (умер в 922) — последний граф Арагона (893—922) из династии Галиндес
 Гарсия
 Санча — жена вали Уэски 
 Уррака — первая жена короля Наварры Санчо I Гарсеса.

Ссылки 
 
 

Правители Европы IX века
Правители Арагона